Festa da Uva - evento em Caxias do Sul, no Brasil
 Festa da Uva (Jundiaí)
 Festa da Uva (Ponta Grossa)
 Festa da Uva (Vinhedo)

Desambiguações de festas